Santa Catarina è un toponimo comune nei paesi di lingua spagnola e portoghese. Può riferirsi tra l'altro a:
Brasile
 Santa Catarina – stato del Brasile
 Santa Catarina – isola del Brasile nell'omonimo Stato
Isole di Capo verde 
 Santa Catarina – contea di Capo Verde
 Santa Catarina do Fogo – contea di Capo Verde
 Santa Catarina –  parrocchia di Capo Verde
Italia
 Santa Caterina – frazione del comune di Concordia sulla Secchia in Emilia-Romagna
 Santa Caterina – frazione del comune di Maratea in Basilicata
Guatemala
 Santa Catarina Barahona – città nel dipartimento di Sacatepéquez
 Santa Catarina Ixtahuacán – città nel dipartimento di Sololá
 Santa Catarina Mita – città nel dipartimento di Jutiapa
 Santa Catarina Palopó – città nel dipartimento di Sololá
 Santa Catarina Pinula – città nel dipartimento di Guatemala
Messico
 Santa Catarina – città nello Stato di Guanajuato
 Santa Catarina – città nello Stato di Morelos
 Santa Catarina – città nello Stato di Nuevo León
 Santa Catarina – municipalità dello stato di San Luis Potosí
 Santa Catarina Ayometla – città nello Stato di Tlaxcala
 Santa Catarina de Tepehuanes – città nello Stato di Durango
 Santa Catarina Vergine e Martire – missione domenicana del periodo coloniale in Ensenada, Baia di California
Portogallo
 Santa Catarina, frazione di Lisbona
São Tomé e Príncipe
 Santa Catarina – centro abitato nel distretto di Lembá